Абдуали Туганбаевич Кайдаров (; 13 декабря 1924, с. Талдыбулак, Енбекшиказахский район, Алма-Атинская область — 27 февраля 2019, Алматы, Казахстан) — казахстанский языковед, тюрколог, общественный деятель. Доктор филологических наук (1970), профессор (1972), академик АН КазССР (1984). Заслуженный деятель науки Казахской ССР (1982). Заслуженный деятель Казахстана. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в 1924 г. в с. Талдыбулак Енбекшиказахского района Алматинской области.

В 1941—1946 гг — участник Великой Отечественной войны.

В 1951 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, в 1951—1954 гг. — аспирантура Национальная академия наук Казахстана.

Трудовая деятельность 
 После окончания аспирантуры работает в АН КазССР
 с 1958 года старший научный сотрудник сектора востоковедения
 с 1959 года заведующий отделом уйгурской филологии
 с 1961 по 1978 гг. — заместитель директора
 с 1978 по 1995 гг. — директор, а с 1995 г. по 2019 — почётный директор а также вопросами подготовки научных кадров.
 с 1982 г. работал в Казахский государственный университет им. С. М. Кирова профессором кафедры казахского языка
 ведущий научный сотрудник Институт языкознания имени Байтурсынова

Научные, литературные труды 
 Основные направления научной деятельности ученого: лексикология, диалектология и история языка, этнолингвистика, тюркология и алтаистика, языковая политика, проблемы государственного языка и другие.
 Под его научным руководством было подготовлено 65 высококвалифицированных учёных, 10 из них являются докторами наук.
 Являлся автором более 400 научных работ (40 из них — монографии, учебники, словари, сборники).
 Был редактором и членом редколлегии ряда научных, научно-популярных журналов («Известия НАН РК», «Советская тюркология» и др.).

Некоторые работы:
 Структура односложных корней и основ в казахском языке, Л., 1986;
 Тысяча метких и образных выражений (казахско-русский фразеологический словарь с этнолингвистическими пояснениями), Астана, 2002

Учёное звание 
 С 1970 — доктор филологических наук
 С 1972 — профессор
 С 1984 — академик АН КазССР
 С 1989 — почётный член, академик Турецкого лингвистического общества им. М.Ататюрка
 С 1991 — почётный член, академик Академия наук Республики Башкортостан

Награды и звания 
 СССР
 почетная грамота Верховный Совет Казахской ССР
 1944 — Орден Славы 3 степени
 1944 — Орден Отечественной войны 1 степени
 1945 — Два Орден Красной Звезды
 1984 — Орден Дружбы народов
 1985 — Орден Отечественной войны 2 степени
 1982 — присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Казахской ССР»
 1984 — отличник народного образования Казахской ССР
 1971 — лауреат премии Ч. Ч. Валиханова
 многочисленные медали СССР
 Казахстан
 1996 — Орден Отан
 2014 — Орден Достык І степени из рук президента РК
 2017 — Медали TWESCO «За бесценный вклад в развитие тюркологии»
 присвоено почётное звание «Заслуженный деятель Казахстана»
 многочисленные медали Республики Казахстана
 2002 — Почётный гражданин Енбекшиказахский район
 Награды других стран
 Почётная грамота Кыргызской Республики (1995)
 Орден «Знак Почёта» («Ликат нишани») Турецкой республики

Примечания

Литература 
 Библиографии обществоведов Казахстана. — А., 1986.

Академики Академии наук Республики Башкортостан
Заслуженные деятели науки и техники Республики Казахстан
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Лингвисты Казахстана
Лингвисты СССР
Тюркологи СССР